Cheiromyceopsis är ett släkte av svampar. Cheiromyceopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cheiromyceopsis